Hyldemor kan have flere betydninger:

 Hyldemor (musikgruppe) - En dansk musikgruppe fra 70'erne og begyndelsen af 80'erne
 Hyldemor (skytsånd) - hyldetræets skytsånd
 "Hyldemoer" - En tekst af H.C. Andersen.

Noter